

События 
 11 января — гренадерская рота лейб-гвардии Преображенского полка, при содействии которой была возведена на престол императрица Елизавета Петровна, получила наименование Лейб-кампании с особой формой и знаменем.
 24 января — курфюрст баварский и король Чехии Карл Альбрехт избран императором Священной Римской империи под именем Карла VII.
 17 мая — прусская армия разбила австрийскую армию при Часлове. Австрия приняла условия Пруссии.
 11 июня — в Бреславле заключён прелиминарный мирный договор между Австрией и Пруссией.
 28 июля — в Берлине заключён сепаратный мир между Пруссией и Австрией. Присоединение к Пруссии Силезии, Глаца и Швибуса.

Без точных дат 
 Продолжается война за Австрийское наследство.
 Неудачи англичан в войне с Испанией. Падение министерства Роберта Уолпола.
 В войну на стороне Австрии вступили Нидерланды и Россия.
 Выход Испании из войны.
 1742—1754 — генерал-губернатор французских владений в Индии Жозеф Франсуа Дюпле.

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1742 году
 4 февраля — Адам Филипп Кюстин, французский военачальник, дивизионный генерал (казнён 1793).
 28 июня — Уильям Хупер, американский юрист и политик, подписавший Декларацию независимости США. (ум. 1790).
 1 июля — Георг Кристоф Лихтенберг, немецкий писатель, учёный и публицист (ум. 1799).
 16 декабря — Гебхард Леберехт фон Блю́хер, прусский фельдмаршал (ум. 1819).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1742 году
 12 сентября — Иоаким (Струков), епископ Воронежский и Елецкий.

См. также

Примечания